Ausbeutung steht für:
 Ausbeutung, Ausnutzung von Menschen
 Übernutzung, Raubbau von Land oder natürlichen Ressourcen
 Abbau (Bergbau), wirtschaftliche Nutzung von Lagerstätten

Siehe auch:
 sexuelle Ausbeutung (Missbrauch)
 Ausbeutungsmissbrauch (Kartellrecht)
 Ausbeutungsbetrieb (Sweatshop)